Study pode ser:

 A Study in Scarlet 
 Study Butte-Terlingua 
 Radcliffe Institute for Advanced Study 
 World Study Brazil Network
 Honda FC Sport Design Study 
 Case study

Desambiguação